Zygmuntówka-Hütte steht für:

 Zygmuntówka-Hütte (Eulengebirge), Schutzhütte in den polnischen Eulengebirge in den Sudeten.
 Zygmuntówka-Hütte (Saybuscher Beskiden), Schutzhütte in den polnischen Saybuscher Beskiden in den Karpaten.